Cette page contient les pages d'homonymie de Meir, Meïr et Van Meir.

Meir est un nom, adjectif ou patronyme hébreu ou néerlandais.

Meïr en hébreu 

Meir (hébreu : מאיר, me’îr ou mayer selon la prononciation ashkénaze) est un prénom hébreu — souvent devenu à partir de la fin du  s en Europe un patronyme — signifiant «éclairant"  ou « lumineux ». (1) 

Source : Talmud, Erouvin 13b : Rabbi Néhouraï fut nommé Rabbi Méïr ‘’car il éclairait les yeux des Sages’’. 

Il est issu de la racine ’.w.r liée à la lumière (’ôr), parente de la racine n.w.r liée au feu (nôr). La racine arabe équivalente est n.w.r (nûr : "lumière", qui donne le prénom  ; nâr : "feu" ; munîr : "éclairant, brillant", d'où le prénom Mounir, équivalent de Meir ; ’anwar : "plus brillant", d'où Anouar). La transcription dans les langues européennes s'est faite avec des orthographes variées (Meïr, Meir, mais aussi Mayer et, plus souvent, Meyer), souvent identiques à celles du .

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 

 Rabbi Meïr est l’un des grands tannaim de la génération qui suivit la révolte de Bar Kokhba. Il semble aussi avoir donné naissance au personnage de Meïr baal Haness (« Meïr le prodigieux »)
 Meïr de Rothenburg (c. 1215 - ) est considéré comme le meilleur talmudiste de son époque

Patronyme 

 Aaron ben Meïr (première moitié du ), un rosh yeshiva de Palestine ;
 Eshel Meir dit Absalon (1964-1993), un artiste israélien ;
 Golda Meir (1898-1978), a participé à la création de l'État d'Israël, a été ministre des affaires étrangères, ainsi que le quatrième premier ministre d'Israël du  au .
 Israël Meir Kagan, un rabbin polonais ;
 Sivan Rahav-Meir (née en 1981), journaliste israélienne.

Meir en néerlandais 
Le patronyme néerlandais Vermeiren provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (dialectal, du nl:meer : lac).

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meiren peut être décliné au singulier : meir.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Patronyme 

 Éric Van Meir (1968-), un ancien footballeur et maintenant entraineur de football belge ;
  (1947-), scénariste, dramaturge et journaliste belge.

Toponyme 

 Meir, une artère anversoise ;
 Meir, une station du prémétro d'Anvers sur l'artère Meir ;
 Quartier du Meir, un quartier bruxellois.

Patronyme hébreu
Patronyme néerlandais